Владимир Николаевич Байер (27.09.1930 — 19.02.2010) — российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор НГУ, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998).

Биография 
Потомок известного украинского общественного политического деятеля, основателя и первого ректора Подольского университета (г. Камянец-Подольский), автора учебников и популяризатора физики - Байера Николая Николаевича. Родился 27 сентября 1930 года в Харькове, детство провёл в Киеве (во время войны — в эвакуации на Урале). Единокровная сестра — Нина Николаевна Байер, мать лауреата Нобелевской пермии по физике А. К. Гейма.

Окончил Киевское артиллерийское подготовительное училище (1949), Киевский университет (1955) и аспирантуру ФИАН им. П. Н. Лебедева (ученик И. Е. Тамма) (1958).

С января 1959 г. работал в Институте ядерной физики СО АН СССР: младший, старший научный сотрудник, зав. лабораторией, главный научный сотрудник.

Один из тех, кто стоял у истоков создания электрон-позитронных коллайдеров.

По совместительству с 1962 года преподавал и вёл научную работу в НГУ: доцент, с 1966 профессор кафедры теоретической физики, декан физического факультета (1965—1968). Разработал и читал курсы «Классическая теория поля», «Квантовая механика», «Квантовая электродинамика», «Физика элементарных частиц», «Квантовая физика», «Теория излучения», «Общая теория относительности и космология».

В 1968—1991 году ученый секретарь Совета по электромагнитным взаимодействиям АН СССР.

Учёные степени и звания 
 кандидат физико-математических наук, тема диссертации «Вопросы теории взаимодействия электронов при больших энергиях» (1960);
 старший научный сотрудник по специальности «Теоретическая и математическая физика» (1965);
 доцент по кафедре теоретической физики (1965);
 доктор физико-математических наук, тема диссертации «Квантовая электродинамика в экспериментах на встречных пучках» (1966);
 профессор по кафедре теоретической физики (1968).

Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998).

Публикации 
 Радиационная поляризация электронов в накопителе. — Новосибирск: [б. и.], 1969. — 69 с. — (Препринт / Ин-т ядерной физики СО АН СССР; 347).
 Исследование квантовой электродинамики и векторных мезонов в экспериментах на встречных электрон-позитронных пучках. — Новосибирск: [б. и.], 1972. — 74 с. — (Издания / Ин-т ядерной физики СОАН СССР; ИЯФ52-72).
 Радиационные эффекты вблизи циклотронного резонанса. — Новосибирск: [б. и.], 1978. — 18 с. — (Институт ядерной физики СО АН СССР. Препринт; ИЯФ 78-8).
 Взаимодействие электронов и позитронов при высоких энергиях // Успехи физ. наук. — 1962. — Т. 78. — № 4. — 35 с.
 Радиационная поляризация электронов в накопителях // Успехи физ. наук. — 1971. — Т. 105. — № 3. — 36 с.
 Физика элементарных частиц: Учеб. пособие. — Новосибирск, 1972. — 196 с.
 Излучение релятивистских электронов. — М., 1973. — 374 с. (в соавт.)
 Неупругие процессы в квантовой электродинамике: Учеб. пособие. — Новосибирск, 1978. — 82 с.
 Взаимодействие электронов и фотонов высокой энергии с кристаллами // Успехи физ. наук. — 1989. — Т. 159. — № 3. — 35 с. (в соавт.)
 Электромагнитные процессы при высокой энергии в ориентированных кристаллах. — Новосибирск, 1989. — 400 с. (в соавт.)
 Inelastic processes in high energy quantum electrodynamics // Phys. reports. 1981. Vol. 78, № 3. Р. 101. (в соавт.)
 Electromagnetic processes at high energy in oriented single crystals. World scientific publishing company, Singapore, 1998. 554 p. (в соавт.)
 Concept of formation length in radiation theory // Phys. reports. 2005. Vol. 409, № 5. Р. 100. (в соавт.)

Источники 
 http://www.phys.nsu.ru/department-files/prof/Professora_FF_NGU_1961_2014.pdf 
 http://www.eduspb.com/node/3077 
 http://www.nsc.ru/HBC/article.phtml?nid=536&id=29 

Сотрудники ИЯФ СО РАН